Doctor of Theology (Dottore in Teologia) (latino: Doctor Theologiae, abbreviato in inglese come D.Th., Th.D., D.Theol., o Dr. theol.) è un titolo di studio in teologia.

Nella gerarchia dei titoli accademici conseguibili presso le università pontificie, il dottorato è il terzo livello dopo il baccellierato e la licenza. Con il diploma di dottorato si attesta che il "dottore" è idoneo alla ricerca teologica e abilitato all'insegnamento in una Facoltà Pontificia. Nell'ambito civile, il titolo di dottore (Teologia, Filosofia, Diritto Canonico etc) equivale al dottorato di ricerca.

Negli Stati Uniti, dalla National Science Foundation, è considerato un dottorato di ricerca equivalente a Doctor of Philosophy.

Note

Voci correlate 
 Titoli di studio
 Titoli accademici ecclesiastici
 Teologia

Titoli accademici
Scuole e università cattoliche